Mayumba ist eine Stadt  im Süden Gabuns an der Atlantikküste.

Geografie 
Mayumba liegt auf einer Halbinsel 20 Kilometer nördlich des Mayumba National Parks, dem einzigen Nationalpark in Gabun, der dem Schutz von Meerestieren gewidmet ist. Die Banio-Lagune trennt das Städtchen vom Festland. Mayumba ist bekannt für seinen langen Sandstrand, an dem Lederschildkröten nisten.

Bevölkerung 
Etwa 5200 Einwohnern zählte man dort im Jahr 2010. Die häufigsten ethnischen Gruppen sind Vili, Lumbu und Punu. Die Einheimischen aus Mayumba nennen sich "Mayesiens".

Infrastruktur 
Es gibt einen Flughafen, mehrere kleine Restaurants und einen Markt. Es bestehen sieben Grundschulen in der Gegend und eine Junior High School mit etwa 500 Schülern.

Persönlichkeiten 
 Oliver N’Goma (* 23. März 1959 in Mayumba; † 7. Juni 2010 in Libreville), Musiker

Klimatabelle

Weblinks 

Ort in Gabun
Basse-Banio
Ort in Afrika